Roseburg kan syfta på:

Roseburg, Oregon – en stad i den amerikanska delstaten Oregon
Roseburg, Harz – ett slott i Landkreis Harz i Tyskland
Roseburg, Schleswig-Holstein – en kommun i Kreis Herzogtum Lauenburg